Колборн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Колборн, Гарри (1887—1947) — канадский ветеринарный врач, служивший в ветеринарной службе Королевской канадской армии
 Колборн, Джо (род. 1990) — профессиональный канадский хоккеист, центральный нападающий.
 Колборн, Джон (1778—1863) — британский военачальник, фельдмаршал (1 апреля 1860).